Voici la conjugaison du verbe  (« délier ») à la voix passive, donc . C'est le modèle des verbes thématiques au radical terminé par  et .

La voix passive ne diffère en grec de la voix moyenne qu’au futur et à l’aoriste.

Indicatif 

On peut rencontrer un futur du parfait passif : λε-λύ-σ-ο-μαι.

Impératif

Subjonctif 

Le subjonctif statique est une forme périphrastique composée du participe statique moyen-passif et du subjonctif présent du verbe εἶναι « être ».

Optatif 

L’optatif statique est une forme périphrastique composée du participe statique moyen-passif et de l’optatif présent du verbe εἶναι « être ».

On peut rencontrer un futur du parfait : λε-λυ-σ-ο-ί-μην, etc.

Infinitif 

On peut rencontrer un futur du parfait : λε-λύ-σ-ε-σθαι.

Participe 

On peut rencontrer un futur du parfait : λε-λυ-σ-ό-μενος, etc.

Retour à Conjugaisons du grec ancien (tableaux).

Conjugaison du grec ancien